Bullington ist der Familienname folgender Personen: